Lenka Kotková, född Šarounová 26 juli 1973, är en tjeckisk astronom.

Hon är verksam vid Ondřejov-observatoriet.

År 2000 tilldelades hon Zdeněk Kvíz-priset.

Minor Planet Center listar honom som L. Sarounova och som upptäckare av 259 asteroider.

Asteroiden 10390 Lenka är uppkallad efter henne, 60001 Adélka är uppkallad efter hennes dotter, 7897 Bohuška är uppkallad efter hennes mor och 8557 Šaroun är uppkallad efter hennes far.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Lenka Šarounová

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Födda 1973
Kvinnor
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet